

Astronomie 
Le mouvement apparent est, en astronomie, le mouvement des astres sur la sphère céleste, résultant de la composition du mouvement de l'astre et de celui de la Terre.

Exemples de mouvements apparents 
 Le mouvement diurne apparent dû à la rotation de la Terre ;
 le mouvement rétrograde apparent d'astres proches par rapport aux étoiles lointaines ;
 le mouvement propre apparent des étoiles.

Optique 
 Effet phi
 Flux optique
 Effet bêta

Articles connexes 
 Stroboscope, Folioscope

Apparent
Observation du ciel